Ла-Рош () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Фрибур.

Входит в состав округа Грюйер. Население составляет 1711 человек (на 31 декабря 2018 года). Официальный код — 2149.

История 
Впервые упоминается в 1134 году, как de Rocha. Ранее коммуна была известна как Цурфлюх (), но это название более не используется.

Население

Достопримечательности 

Сельская усадьба по адресу Vers Les Roulin 52 находится в списке швейцарских объектов национального наследия.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Населённые пункты кантона Фрибур
Коммуны кантона Фрибур